Зіґен — Зіґенський ярус
 Зіґен — місто Зіґен (Siegen) у Німеччині.

Див. також 
 Сіжен